Теодор — мужское имя, соответствует имени Фёдор.

Имя 
 
 
 Теодор (Ромжа) (1911—1947) — епископ Мукачевской грекокатолической епархии. Беатифицирован Римско-католической церковью в 2001 году.
 Теодор — антипапа Римской Католической Церкви.
 Теодор Асинский (предп. 275—360) — древнегреческий философ, представитель неоплатонизма, ученик Порфирия, затем Ямвлиха.
 Теодор Корона Музаки (ум. 1449, Берат) — албанский феодал из рода Музаки.
 Теодор Гротгус (1785—1822) — немецкий физик и химик.
 Теодор фон Трошке (1810—1876) — прусский военачальник, генерал-лейтенант, военный писатель.
 Теодор Эсташ Зульцбахский — пфальцграф и герцог Пфальц-Зульцбаха из династии Виттельсбахов.

Персонаж 
 Теодор Бэгвелл — персонаж американского телесериала «Побег».
 В цикле «Элвин и бурундуки» одного из Бурундуков зовут Теодор.
Тед (Теодор) Мосби - главный герой американского телесериала "Как я встретил вашу маму".

Фамилия 
 Теодор, Владимир Михайлович (род. 1953) — архимандрит Русской православной церкви, современный иконописец.
 Теодор, Джордан (род. 1989) — американский и северомакедонский баскетболист.
 Теодор, Жан-Франсуа (1946—2015) — французский финансист, руководитель Парижской Биржи, создатель и руководитель компании Euronext.
 Теодор, Жозе (род. 1976) — канадский хоккеист.
 Теодор, Жозеф (1847—1917) — президент Гаити.
 Теодор, Михаил Николаевич — Герой Социалистического Труда.
 Теодор, Ник (род. 1928) — американский политик-демократ, 85-й вице-губернатор штата Южная Каролина.
 Теодор, Николас — американский нейрохирург греческого происхождения, профессор, директор Центра нейрохирургии позвоночника при Школе медицины Джонса Хопкинса.
 Теодор, Ши (род. 1995) — канадский хоккеист.
 Теодор (Шион) — французский артист балета и балетмейстер, работал в Большом театре.

См. также 
 Теодора
 Теодорих
 Теодоракис
 Теодорович
 Теодор Нетте
 Теодор Рекс 
 Теодорини 
 Феодор (значения)

Немецкие мужские имена
Имена от эпиклес